Owen Gingerich (n. 1930), um pesquisador e professor aposentado de astronomia e de história da ciênciana
 Philip D. Gingerich, um professor de Paleontologia, Ciências da Geologia, Biologia e Antropologia
 2658 Gingerich (asteróide 2658), um asteroide da cintura principal

Desambiguações de sobrenomes

it:Gingrich
sv:Gingrich